

Geografia 
 Contea di Van Wert – contea dello Stato dell'Ohio, negli Stati Uniti d'America
 Van Wert – città della contea di Decatur, Iowa, negli Stati Uniti d'America
 Van Wert – capoluogo della contea di Van Wert, Ohio, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Doug Wert (1961) – attore statunitense
 Giaches de Wert (1535-1569) – compositore fiammingo 
 José Ignacio Wert (1950) – docente e politico spagnolo

Pagine correlate 
 Van Wert